Der Zigeunerprimas ist der Titel folgender Produktionen: 

 Der Zigeunerprimas (Film), ein Stummfilm von Carl Wilhelm 
 Der Zigeunerprimas (Operette), eine Operette von Emmerich Kálmán